Фиона Харрисон (Fiona A. Harrison; род. 1964, Санта-Моника, Калифорния) — американский астрофизик, специалист в области наблюдательной и экспериментальной астрофизики высоких энергий.
Член НАН США (2014), доктор философии (1993), профессор Калтеха, куда поступила в год получения докторской степени, главный исследователь проекта NuSTAR (с его начала в 2005).
Отмечена  Американского физического общества (2020).

Биография 
Окончила с отличием Дартмутский колледж (бакалавр физики, 1985). Степень доктора философии по физике получила в Калифорнийском университете в Беркли в 1993 году.
С 1993 года в Калтехе: именной исследовательский фелло (Robert A. Millikan Research Fellow), с 1995 года ассистент-, с 2001 года ассоциированный, с 2005 года полный профессор, именной (Benjamin M. Rosen Professor) с 2013 года, с 2015 года заведующая дивизионом физики, математики и астрономии, именная Kent and Joyce Kresa Leadership Chair.
Фелло Американской академии искусств и наук и Американского физического общества, почётный фелло Королевского астрономического общества (2015).
Автор более 150 рецензированных статей в научных журналах.
Замужем за , также профессором.

Награды и отличия 
  (2000)
 Вошла в число America’s Best Leaders, U.S. News & Kennedy School of Government (2008)
  (2013)
 Премия Бруно Росси Американского астрономического общества (2015)
 Massey Award, COSPAR (2016)
  Американского физического общества (2020)

Почётный доктор D.techn. Датского технического университета.

Примечания

Ссылки 
 https://pma.divisions.caltech.edu/people/fiona-a-harrison
 https://breakthrough.caltech.edu/story/hello-universe/

Женщины-физики США
Астрофизики США
Члены Национальной академии наук США
Профессора Калтеха
Доктора философии по физике
Члены Королевского астрономического общества
Лауреаты премии Ханса Бете